Nieuwe Haven (Den Haag), straat en gedempte gracht
 Nieuwe Haven (Den Helder), marinehaven
 Nieuwe Haven (Dordrecht), straat en haven
 Nieuwe Haven (Nijmegen) of Waalhaven, haven
 Nieuwehaven, straat en gedempte haven in Rotterdam
 Nieuwe Haven (Schiedam), gracht
 Nieuwe Haven (Zierikzee), straat en haven
 Nieuwe Haven (Paramaribo), zeehaven